Никита Григорьевич Ковалёв (20 декабря 1909 — 10 мая 1978) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 

Никита Ковалёв родился 20 декабря 1909 года в деревне Майское (ныне — Жлобинский район Гомельской области Белоруссии). После окончания трёх классов школы работал шофёром в Жлобине. В 1931 году Ковалёв был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1937 году окончил Ульяновское танковое училище. С февраля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К ноябрю 1943 года гвардии майор Никита Ковалёв командовал батальоном 21-й гвардейской танковой бригады 5-го гвардейского танкового корпуса 38-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

1 ноября 1943 года во время боёв на плацдарме на западном берегу Днепра в районе села Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области Украинской ССР батальон Ковалёва освободил это село, уничтожив 11 танков, 2 самоходные артиллерийские установки, 14 миномётов, 12 артиллерийских орудий. В период с 3 по 8 ноября 1943 года батальон уничтожил ещё 6 вражеских танков, 50 артиллерийских орудий и миномётов, 124 пулемёта, большое количество другой боевой техники и живой силы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1944 года гвардии майор Никита Ковалёв был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В дальнейшем Ковалёв участвовал в советско-японской войне. После её окончания продолжил службу в Советской Армии. В 1945 году окончил курсы усовершенствования командного состава, в 1953 году — Ленинградскую высшую бронетанковую школу. В 1955 году в звании полковника был уволен в запас. Проживал и работал в Минске. Скончался 10 мая 1978 года.

Был также награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, рядом медалей.

Примечания

Литература

Ссылки 

Выпускники Ульяновского танкового училища
Танкисты Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр